Sergueï Ievguenievitch Gorbouchine - en  et en anglais :  - (né le  à Glazov en République socialiste soviétique autonome oudmourte  en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1978-1979 || HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 25|| 2|| 1|| 3|| 10|| || || || || 
|-
|1979-1980 || HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 40|| 0|| 3|| 3|| 14|| || || || || 
|-
|1980-1981 || HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 45|| 8|| 7|| 15|| 32|| || || || || 
|-
|1981-1982 || HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 54|| 9|| 9|| 18|| 44|| || || || || 
|-
|1982-1983 || HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 44|| 7|| 11|| 18|| 39|| || || || || 
|-
|1983-1984 || HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 42|| 3|| 6|| 9|| 32|| || || || || 
|-
|1984-1985|| HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 40|| 3|| 5|| 8|| 16|| || || || || 
|-
|1985-1986|| HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 39|| 5|| 7|| 12|| 24|| || || || || 
|-
|1986-1987|| HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 40|| 2|| 8|| 10|| 43|| || || || || 
|-
|1987-1988|| HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 44|| 5|| 6|| 11|| 40|| || || || || 
|-
|1988-1989|| HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 38|| 3|| 4|| 7|| 28|| || || || || 
|-
|rowspan='2'|1989-1990 || HK Sokil Kiev || Championnat d'URSS || 7|| 0|| 1|| 1|| 10|| || || || || 
|-
|Flammes bleues de Reims || Nationale 1A  || 32|| 7|| 19|| 26|| 20|| || || || || 
|-
|1990-1991 || Flammes bleues de Reims || Ligue nationale || 28|| 4|| 15|| 19|| 26|| 3|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
|1991-1992 || Flammes bleues de Reims || Élite || 31|| 6|| 16|| 22|| 28|| || || || || 
|-
|1992-1993 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1 || 23|| 6|| 10|| 16|| 28|| || || || || 
|-
|1993-1994 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Nationale 1 
|| 19|| 9|| 8|| 17|| 26|| 6|| 2|| 7|| 8|| 4
|-
|1994-1995 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Élite || 28|| 8|| 20|| 28|| 54|| || || || || 
|-
|1995-1996 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Division 2 
|| 23|| 8|| 27|| 35|| 42|| || || || || 
|-
|1996-1997 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Nationale 1A || 28|| 4|| 19|| 23|| 69|| || || || || 
|-
|2005-2006 || Lions de Belfort || Division 2 || 22|| 1|| 20|| 21|| 34|| || || || || 
|-
|2006-2007 || Lions de Belfort || Division 2 || 18|| 0|| 5|| 5|| 34|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2007-2008 || Lions de Belfort || Division 3 
|| 5|| 1|| 5|| 6|| 14|| || || || || 
|-
|2008-2009 || Lions de Belfort || Division 3 || 4|| 4|| 7|| 11|| 0|| || || || ||

Références 

Naissance en mai 1957
Naissance à Glazov
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Défenseur de hockey sur glace